Evropske dvoranske igre 1966 so prve evropske dvoranske igre, kasneje znane kot evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki so potekale 27. marca 1966 v dvorani Westfalenhalle v Dortmundu, Zahodna Nemčija. Tekmovali so v 21-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

1966
1966 v športu
Športne prireditve v Nemčiji
Šport v Dortmundu